Krośniewice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Krośniewice, une gmina urbaine-rurale 
 Krośniewice, une ville et chef-lieu de la gmina de même nom